Атла́нтида () — один из 18 департаментов Гондураса.

Площадь — 4251 км², население — 414 300 человек (2011). Административный центр — город Ла-Сейба. Расположен в северной части страны на побережье Карибского моря, граничит с департаментами Колон, Кортес и Йоро.

Департамент образован в 24 февраля 1902 года из территорий, выделенных из соседних департаментов Колон, Кортес и Йоро.

На территории департамента расположен второй по величине национальный парк страны — Жанетт-Кауас.

Муниципалитеты 
В административном отношении департамент подразделяется на 8 муниципалитетов:
 Аризона
 Эль-Порвенир
 Эспарта
 Хутьяпа
 Ла-Сейба
 Ла-Масика
 Сан Франсиско
 Тела

Ссылки 
 Division Politica Territorial del Departamento de Atlantida
 Directory of Cities and Towns in Departamento de Atlantida

Примечания 

Департаменты Гондураса